Uruguaytherium beaulieui — вид вымерших млекопитающих из семейства Astrapotheriidae, живших во времена верхнего олигоцена — нижнего миоцена ( назад) в Южной Америки. Типовой и единственный вид в роде Uruguaytherium. 

Новые вид и род описаны аргентинским палеонтологом Лукасом Краглиевичем в 1928 году по окаменелости, найденной в формации Фрай Бентос в департаменте Рио-Негро в Уругвае. Родственные роды Xenastrapotherium и Granastrapotherium, с  которыми Uruguaytherium составляет подсемейство Uruguaytheriinae, также родом из Южной Америки, но их представители жили в экваториальной зоне.

Голотип вида (без номера) представляет собой часть нижней челюсти (левая нижнечелюстная ветвь) с сохраненным третьим моляром, или M³.

Филогения 
Кладограмма, основанная на филогенетическом анализе 2015 года, показывает положение рода в семействе:

Примечания 

Астрапотерии
†
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1928 году